Mendelson ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Mendelson (* 1972), britische Schriftstellerin
 Gerhard Mendelson (1913–1976), deutscher Musikproduzent und Plattenlabel-Inhaber
 Harold Mendelson (1920–1970), amerikanischer Komiker, Schauspieler, Moderator und Drehbuchautor, bekannt als Hal March
 Joseph R. Mendelson (* 1964), US-amerikanischer Herpetologe
 Marc Mendelson (1915–2013), belgischer Maler, Grafiker und Bildhauer
 Mira Mendelson (1915–1968), russische Autorin
 Paul Mendelson (* 1965), britischer Schriftsteller und Kolumnist
 Stanley Mendelson (1923–2002), US-amerikanischer Jazzpianist 

Siehe auch:
 Mendelssohn
 Mendelsohn
 Mendelsson
 Mandelson, die anglisierte Namensform